Die Veikkausliiga 2006 war die 17. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 76. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Die Saison startete am 19. April und endete am 29. Oktober 2006.

Meister wurde Tampere United mit sechs Punkten Vorsprung auf den Rekordmeister HJK Helsinki. Haka Valkeakoski wurde Dritter.

Vor der Saison war AC Allianssi aus Vantaa die Lizenz entzogen worden, so dass die Liga nur mit 13 Mannschaften startete. Dies hatte auch zur Folge, dass es nur einen Absteiger gab: Der Kuopion PS musste nach der Saison den Weg in die Ykkönen antreten.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Finland 2006 RSSSF
 Championship 2006 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2006
2006